Лупу Пик (; , , Румыния — , ) — немецкий актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Отец Пика — австриец, мать имела румынские корни. В 1909 году Пик начал актёрскую карьеру на сцене театра имени Шиллера в Гамбурге. В 1910 году он также работал в Летнем театре во Фленсбурге, где впервые выступил также режиссёром и где в 1911 году также играла Эдит Поска, на которой он женился спустя год. В 1913 году Пик сыграл роль врача в постановке пьесы «Порченные» (Les Avariés) Эжена Брие в Немецком театре в Берлине и стал знаменитым. Он остался работать в Берлине и в течение шести лет служил в Малом театре на Унтер-ден-Линден актёром, режиссёром и членом правления театра.

Кинодебют Лупу Пика пришёлся на 1910 год. Он работал с Герхардом Лампрехтом, Рихардом Освальдом, Хенриком Галееном, Фрицем Лангом и снимался в собственных лентах. В 1917 году Пик основал кинокомпанию Rex-Film AG. Он активно участвовал в общественной жизни и в 1919 году своим фильмом «Милосердие — Не убивайте больше!» выступил против смертной казни.

Вместе со сценаристом Карлом Майером Пик занялся камерным кинематографом и снял «Осколки» (1921) и «Сильвестр» (1924). Последним немым фильмом Пика стала историческая лента «Наполеон на острове Святой Елены» (1929).

В качестве актёра Лупу Пик выступил ещё раз в 1926 году в роли извозчика в «Последней пролётке Берлина», а также в 1928 году в роли японского агента Мацумото в фильме «Шпионы» Фрица Ланга.

Супруга Пика Эдит Поска покончила жизнь самоубийством спустя четыре месяца после смерти мужа.

Фильмография 
 1915 — / Schlemihl
 1916 — / Hoffmanns Erzählungen
 1916 — / Homunculus
 1916: Das unheimliche Haus
 1917: Das Opfer der Yella Rogesius
 1918: Да будет свет! — Er werde Licht!
 1918: Mr. Wu
 1918: Der Weltspiegel
 1919: Милосердие — Не убивайте больше! — Misericordia — Tötet nicht mehr!
 1920: Der Dummkopf
 1920: Der verbotene Weg
 1921: Осколки — Scherben
 1921: Grausige Nächte
 1922: Aus den Erinnerungen eines Frauenarztes
 1922: Zum Paradies der Damen
 1923: Sylvester
 1926: Последняя пролётка Берлина — Die letzte Droschke von Berlin
 1926: Das Panzergewölbe
 1926: Karl Hau — Träger eines Menschenschicksals
 1928: Шпионы — Spione
 1929: Наполеон на острове Святой Елены — Napoleon auf St. Helena
 1931: Gassenhauer

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de

Актёры Германии
Кинорежиссёры Германии